

Famiglie 
 Cseszneky – famiglia nobile originaria del villaggio ungherese Csesznek

Persone 
 Benedek Cseszneky – nobile ungherese
 Erzsébet Cseszneky – nobildonna ungherese
 Gyula Cseszneky – poeta, traduttore e politico ungherese
 Mátyás Cseszneky – magnate e militare ungherese
 Miklós Cseszneky – aristocratico ungherese